La bataille de Pékin peut faire référence à : 
 Bataille de Pékin (1644) ;
 Bataille de Pékin (1900) ;
 Bataille de Pékin (1937).